La Prva A liga 2013-2014 è l'8ª edizione della massima serie del campionato serbo maschile di pallanuoto. La stagione regolare è iniziata il 18 ottobre 2013 e si è conclusa il 29 marzo 2014.

Ad essa segue una fase di playoff, conclusasi il 10 maggio 2014 con Gara 3 della finale per il titolo, che vede partecipare le prime quattro squadre della stagione regolare, mentre le ultime due disputano uno spareggio contro le prime due della divisione inferiore.

Squadre partecipanti

Regular season 
Dati aggiornati al 29 marzo 2014.

Classifica

Calendario e risultati

Playoff

Tabellone

Spareggi salvezza/promozione

Finale scudetto

Verdetti 
  campione di Serbia.
  retrocesso in Prva B liga, ma successivamente riammesso in Prva A liga a seguito della riforma del campionato, dopo l'abbandono di Partizan, Radnički, Stella Rossa e Vojvodina, iscritte alla Regionalna Liga.

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Edizioni del campionato serbo maschile di pallanuoto